Left for dead pode referir-se:

Na música:
 Left for Dead (Album de Crazy Horse), lançado em 1989
 Left for Dead (Álbum de Lääz Rockit), lançado em 2008
 Left for Dead (EP), lançado em 2003 por Shootin' Goon
 "Left Me For Dead", uma música do cantor australiano Rob Dougan do álbum Furious Angels de 2002

Em filmes e televisão:
 "Left for Dead", um episódio de 2004 da série americana NCIS
 Left for Dead (filme de 2004), um filme de artes marciais britânico
 Left for Dead (filme), um filme de horror canadense de 2007
 Left for Dead (filme de 2007), um filme de horror mexicano de 2007.

Nos video games:
 Left 4 Dead, um jogo de 2008 produzido pela Valve Corporation
 Left 4 Dead 2, sequencia lançada em 2009.

Na literatura:
 Left For Dead, um livro de 2000 do escalador de montanhas Beck Weathers

Desambiguação